O Desafio Internacional de Tênis de 1924 foi a 19ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Mais uma vez o torneio tem duas Zonas, a Zona Americana e a Zona Europeia. Nesta edição estreiam as equipes da China, de Cuba, da Hungria e do México. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defenderam seu título no Germantown Cricket Club, na Filadélfia, contra o vencedor da disputa interzonas.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzona

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1924
1924 no tênis